Био — многозначный термин

 Био- (от  — жизнь) — приставка, означающая отношение к жизни.
 Био́ — единица силы тока в системе единиц СГСБ (сантиметр-грамм-секунда-био), названная в честь Ж.-Б. Био.
 Био — российская синти-поп группа, образованная Александром Яковлевым в 1990 году.

Носители фамилии Био:
 Био, Джулиус Маада (род. 1964) — глава Национального временного правящего совета (военного правительства Сьерра-Леоне) с 16 января по 29 марта 1996.
 Био́, Жан-Батист (1774—1862) — французский физик, геодезист и астроном, член Парижской АН (1803).
 Био́, Камиль (1850—1918) — французский врач, описавший патологический тип дыхания (дыхание Биота).
 Био́, Морис Энтони (1905—1985) — бельгийский и американский физик.
 Био, Эдуард-Констан (1803—1850) — французский синолог.

Топонимы:
 Био — кратер на видимой стороне Луны.

Понятия с приставкой био- 
 Биология
 Биоинформатика
 Биофизика
 Биохимия
 Биоэнергетика
 Биоценоз
 Биогеоценоз
 Биография

См. также 
 Закон Био — Савара — Лапласа — основной закон магнитостатики, экспериментально установленный в 1820 году Ж.-Б. Био и Ф. Саваром и сформулированый в общем виде П.-С. Лапласом.
 Число Био

Примечания